Прадера () — город и муниципалитет на западе Колумбии, на территории департамента Валье-дель-Каука. Входит в состав  субрегиона.

История 
Поселение, из которого позднее вырос город, было основано 15 октября 1862 года. Муниципалитет Прадера был выделен в отдельную административную единицу в 1870 году.

Географическое положение 

Город расположен в юго-восточной части департамента, в предгорьях Центральной Кордильеры, к востоку от реки Каука, на расстоянии приблизительно 24 километров к востоку от города Кали, административного центра департамента. Абсолютная высота — 1054 метра над уровнем моря.

Муниципалитет Прадера граничит на севере с территорией муниципалитета Пальмира, на западе — с муниципалитетом Канделария, на юге — с муниципалитетом Флорида, на востоке — с территорией департамента Толима. Площадь муниципалитета составляет 407 км².

Население 
По данным Национального административного департамента статистики Колумбии, совокупная численность населения города и муниципалитета в 2015 году составляла 55 137 человек.
Динамика численности населения муниципалитета по годам:

Согласно данным переписи 2005 года мужчины составляли 49,2 % от населения Прадеры, женщины — соответственно 50,8 %. В расовом отношении белые и метисы составляли 67,6 % от населения города; негры, мулаты и райсальцы — 31,4 %; индейцы — 1 %.
Уровень грамотности среди всего населения составлял 88,1 %.

Экономика 
69,5 % от общего числа городских и муниципальных предприятий составляют предприятия торговой сферы, 23,8 % — предприятия сферы обслуживания, 5,4 % — промышленные предприятия, 1,3 % — предприятия иных отраслей экономики.

Транспорт 
Через город проходит национальное шоссе № 31 ().

Примечания 

Города Колумбии
Муниципалитеты департамента Валье-дель-Каука